Leopardi puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Alessandro Leopardi (1466-1512), también conocido como Alessandro Leopardo, escultor veneciano.
 Carlos Leopardi (1946-2004), también conocido como Carlos Alberto Leopardi, dibujante e ilustrador argentino de publicidad e historieta.
 Giacomo Leopardi (1798-1837), también conocido como Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, poeta, filósofo, filólogo y erudito italiano del Romanticismo.

Miscelánea 
 (8081) Leopardi, asteroide.